Das Stan James World Matchplay 2007 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 22. bis zum 28. Juli 2007 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.

Der Titelverteidiger Phil Taylor verlor dieses Jahr mit 11:17 im Halbfinale gegen den Engländer Terry Jenkins, der im Finale wiederum seinem Landsmann James Wade mit 7:18 unterlag. Es war der erste Sieg bei einem großen Turnier für Wade bei der PDC.

Preisgelder 
Die Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 200.000.

Qualifikation 
Für das World Matchplay 2007 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
 Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)

Teilnehmer 
Top 16 der Order of Merit
 Phil Taylor
 Raymond van Barneveld
 Colin Lloyd
 Peter Manley
 Terry Jenkins
 Dennis Priestley
 Adrian Lewis
 Wayne Mardle
 Roland Scholten
 Andy Hamilton
 James Wade
 John Part
 Ronnie Baxter
 Andy Jenkins
 Barrie Bates
 Kevin Painter

Top 16 der Players Championship Order of Merit
 Chris Mason
 Mark Dudbridge
 Mark Walsh
 Colin Osborne
 Denis Ovens
 Wayne Jones
 Alan Tabern
 Wes Newton
 Andy Smith
 Alan Warriner-Little
 Mick McGowan
 Mervyn King
 Michael van Gerwen
 Adrian Gray
 Steve Beaton
 Bob Anderson

Setzliste

Turnierplan

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2007
Dartveranstaltung 2007
Dartwettbewerb in Blackpool